(5627) 1991 MA (1991 MA, 1989 WO2) — астероїд головного поясу, відкритий 16 червня 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,847.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5601-5700)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів